porto-alegrensi – abitanti di Porto Alegre do Norte
porto-alegrensi – abitanti di Porto Alegre do Tocantins
porto-alegrensi – abitanti di Porto Alegre